Solovej – personaggio epico-mitologico
Solovej – film del 1979
Solovej – singolo dei Go A